Грдина () — чешская фамилия. Известные носители:

 Грдина, Иржи (род. 1958) — чешский хоккеист.
 Грдина, Ян (род. 1976) — чешский хоккеист.
 Грдина, Лиза (род. 1989) — немецкая актриса.
 Грдина, Адам (род. 2004) — словацкий футболист.

См. также 
 Грдина, Юрий Вячеславович (1901—1967) — советский учёный-металловед
 Грдина, Ярослав Иванович (1871—1931) — российский и советский учёный-механик